O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, com sede em Maceió, Estado de Alagoas, é um órgão da Justiça do Trabalho, pertencente ao Poder Judiciário da República Federativa do Brasil, o qual exerce jurisdição no território do Estado de Alagoas.

Histórico 
Em 1991, o TRT19 foi criado pela Lei nº 8.219, de 29 de agosto de 1991, tendo sido instalado no dia 28 de junho de 1992.

Ver também 
 Tribunal Regional do Trabalho
 Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 Tribunal Superior do Trabalho
 Supremo Tribunal Federal

Ligações externas 
 Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região

Tribunais do Brasil
Justiça do trabalho no Brasil
Tribunais trabalhistas